Lievens est un nom propre flamand qui peut faire référence à :

Étymologie 
.

Variantes 
 Lieven, Lievens, Lievense
 Lievain, Lieveyns, Lievijns, Lievin, Lievyn, Lievyns
 Livain, Liven, Livens, Liveyns, Livijns, Livin, Livyns
 Leiven, Leven, Levens

Patronyme 

 Aimé Lievens (1911-1976), coureur cycliste belge ;
 Constant Lievens (1856-1893), prêtre jésuite belge, missionnaire en Inde et ‘apôtre du Chotanagopur’ ;
  Eddy Lievens (1945-), joueur de football belge ;
 Henri Lievens (1920-2000), peintre et illustrateur belge ;
 Jan Lievens (1607-1674), peintre et dessinateur néerlandais (Provinces-unies) ;
 Marc Lievens (1948-), coureur cycliste belge ;
 Pepijn Lievens (1972-), acteur et écrivain belge de langue flamande.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand